Гордон, Адам:
  (ок. 1726—1801) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1754—1768, 1774—1788), главнокомандующий Шотландии (1789—1798).
  (1831—1876) — шотландский и канадский торговец и политик, член Палаты общин Канады (1874—1876).
 Гордон, Адам Линдсей (1833—1870) — австралийский поэт, жокей, полицейский и политик.